Les Alleuds (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Les Alleuds (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes